Later (dopo in lingua inglese) può indicare:

 Later – programma televisivo statunitense
 Later – rivista maschile britannica
 Later – singolo di Example del 2016
 Later – romanzo di Stephen King del 2021